Der Helvetia-Cup 1971 im Badminton fand in Heerlen statt. Es war die 10. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1971
Badminton 1971
Badmintonwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Heerlen